Святий Йоаким — святий богоотець Ісуса Христа, чоловік Святої Анни, батько Діви Марії, матері Ісуса Христа, земний дід Ісуса з материнської сторони.
 Йоахим Зандрарт — ( 12 травня 1606, Франкфурт на Майні —  14 жовтня 1688, Нюрнберг) — німецький художник і теоретик мистецтва доби бароко.
 Єрлич Йоахим — ( 1598 — 1674) — український шляхтич, хроніст, автор польськомовного «Літописця, або Хронічки різних справ і подій».
 Йоахим Хоминський — ( 1796 — 1867 ), галицький політичний діяч ,у 1846 комісар у Тарнов і, 1848 секретар намісництва у Львові.
 Йоахим Лелевель — (1786 — 1861) польський історик та політичний діяч-демократ.
 Йоахим фон Ріббентроп — ( 30 квітня 1893 , Везель  —  16 жовтня 1946 , Нюрнберг ) — міністр.
 Ганс-Йоахім Марсель — (13 грудня 1919, Берлін — 30 вересня 1942 півд. Сіді-Абд-ель-Рама, Єгипет) — німецький льотчик-ас Другої світової війни на прізвисько «Зірка Африки».
 Йоахім Ґаук  — (  24 січня 1940, Росток, НДР) — німецький політичний та державний діяч, одинадцятий федеральний президент Німеччини; перший президент ФРН — виходець з колишньої НДР.